Oeste — um dos pontos cardeais

Oeste (Goiânia) — bairro
Oeste Futebol Clube — de Itápolis

Desambiguações de topônimos